Ел Серкон има више значења:

 Ел Серкон (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Серкон (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику